Serra de Daró kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Serra de Daró (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Serra de Daró (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar